Ride kan syfta på:

 Ridecymbal – en cymbal i ett trumset
 Ride (musikgrupp) –  en brittisk shoegazinggrupp
 Ride (EP) –  en EP från 1990 av Ride
 Ride (musikalbum) –  Loreens andra album
 Ride (musikalbum av Thomas Rusiak), ett musikalbum från 2016 av Thomas Rusiak
 Ride the Lightning – Metallicas andra studioalbum från 1984